Tafertshofen ist der Ortsname von

 Tafertshofen (Kettershausen), Ortsteil der Gemeinde Kettershausen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Tafertshofen (Uffing am Staffelsee), Ortsteil der Gemeinde Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

Siehe auch:
 Tafertshof